— крупный транснептуновый объект, открытый 17 марта 2013 года Скоттом Шеппардом и Чедвиком Трухильо в обсерватории Серро-Тололо (807). Об открытии объявлено 31 марта 2014 года. Как и 2012 VP113, и 2013 FZ27, объект был открыт случайно, при поисках тёмной энергии.

Орбита 
Сейчас  находится на расстоянии 80 а. е. от Солнца. В афелии объект удаляется на 82,6 а. е. от Солнца. В 2198 году объект пройдёт перигелий (36 а. е.). Наклонение орбиты — 33°.

На 2014 год 2012 VP113 находился на расстоянии 83 а. е. от Солнца. V774104, открытый в 2015 году, находился на расстоянии около 103 а. е. от Солнца, Эрида по состоянию на 2012 год  находилась в 96,5 а. е. от Солнца, 2014 UZ224 по состоянию на 2016 год  находился в 91,6 а. е. от Солнца.

Физические характеристики 
Без специальных исследований, величину альбедо  можно только предполагать. Если считать, что оно лежит в пределах 0,05—0,25, то диаметр объекта может быть в пределах от 670 до 1500 км. По данным М. Брауна при альбедо 15 % и магнитуде 3,3 диаметр  будет равен 760 км.

Примечания

Ссылки 
 
 
 В Солнечной системе открыты ещё две карликовые планеты
 Поиск тёмной энергии привёл к открытию двух карликовых планет

Кандидаты в карликовые планеты